Migliarinesi – abitanti di Migliarina (La Spezia)
Migliarinesi – abitanti di Migliarino